Raymond Roques peut désigner :

 Raymond Roques (1902-1991), homme politique français;
 Raymond Roques (1914-1943), aviateur français, Compagnon de la Libération.